Stokes är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

Personer med efter namnet Stokes, alfabetiskt ordnade
 Anthony Stokes (född 1988), irländsk fotbollsspelare
 Donald Stokes (1914–2008), brittisk företagsledare i motorbranschen
 Edward C. Stokes (1860–1942), amerikansk republikansk politiker, guvernör i New Jersey
 Frank Wilbert Stokes (1858–1955), amerikansk målare och tecknare
 George Gabriel Stokes (1819–1903), irländsk matematiker och fysiker
 Jonathan S. Stokes (1755—1831), botaniker
 Louis Stokes (1925–2015), amerikansk kongressman från Ohio
 Marion Stokes (1929–2012), amerikansk TV-producent och medborgarrättsaktivist
 Montfort Stokes (1762–1842), amerikansk senator, guvernör i North Carolina
 Rose Pastor Stokes (1879–1933), amerikansk kvinnorättsaktivist och socialist
 Samuel Stokes (född 1981), irländsk basist
 Shelly Stokes (född 1967), amerikansk softbollspelare
 Whitley Stokes (1830–1909), irländsk språkforskare och jurist
 William Stokes (1804–1878), irländsk läkare

Personer ordnade efter verksamhetsområden

Konst och musik 
 Frank Wilbert Stokes (1858–1955) amerikansk målare och tecknare
 Samuel Stokes (född 1981) irländsk basist

Naturvetenskap och medicin 
 William Stokes (1804–1878) irländsk läkare
 George Gabriel Stokes (1819–1903) irländsk matematiker och fysiker
 Jonathan S. Stokes (1755—1831) botaniker

Humaniora 
 Whitley Stokes (1830–1909) irländsk språkforskare och jurist

Politik 
 Montfort Stokes (1762–1842) amerikansk senator, guvernör i North Carolina
 Rose Pastor Stokes (1879–1933) amerikansk kvinnorättsaktivist och socialist
 Edward Stokes (1860–1942) amerikansk republikansk politiker, guvernör i New Jersey
 Louis Stokes (1925–2015) amerikansk kongressman från Ohio

Industri och ekonomi 
 Donald Stokes (1914–2008) brittisk företagsledare i motorbranschen

Idrott 
 Anthony Stokes (född 1988) irländsk fotbollsspelare

Se även 
 Stokes County

Engelska efternamn